Это список участков особого научного значения (УОНЗ) на территории Хэмпшира.

Специальный охраняемый статус получают памятники природы биологического и геологического значения в соответствии со специальными правилами выбора. В Англии за присвоение статуса участка особого научного значения отвечает организация , специалисты которой оценивают, представляет ли данная территория особый интерес в силу своей фауны, флоры, геологических, физико-географических или геоморфологических особенностей. Natural England была создана 1 октября 2006 года в результате объединения трёх организаций — ,  и ; она получила все их полномочия, в частности по присвоению статуса территориям особого научного значения.

Представленные в списке данные отсортированы в алфавитном порядке оригинальных названий на английском языке.

Список участков 

Легенда
 БИ — Биологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый биологический интерес.
 ГИ — Геологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый геологический интерес.
 Пл. — Площадь участка в гектарах.
 Координаты — на основе данных Natural England.
 Год — Год присвоения статуса.

Примечания 

Списки участков особого научного значения Англии